Zidek, Zídek oder Židek ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Carin Zidek (geb. Anna Carin Helena Cecilia Olofsson; * 1973), schwedische Biathletin
 Ivo Žídek (1926–2003), tschechischer Sänger (Tenor)

 Pavel Židek (1413–nach 1471), böhmischer Universalgelehrter, siehe Paulus Paulirinus de Praga
 Radoslav Židek (* 1981), slowakischer Snowaboarder